Second Coming () может означать:

В музыке 
 Группы
 Secong Coming — рок-группа из Сиэтла.

 Альбомы
 Secong Coming — альбом The Stone Roses (1994)
 Secong Coming — альбом Stryper (2013)
 Secong Coming — альбом Secong Coming (1998)
 The Second Coming — альбом Литтла Ричарда (1972)